И́горь Никола́евич Я́ковлев:
 Яковлев, Игорь Николаевич (1929—2013) — советский и латвийский деятель кинематографа, звукорежиссёр, звукооператор, композитор и музыкант.
 Яковлев, Игорь Николаевич (род. 1965) — президент торговой сети «Эльдорадо».